Иньиго Идьякес Баркьястеги (; ) — испанский футболист баскского происхождения, выступавший на позиции полузащитника.

Известен по выступлениям за клуб «Реал Сосьедад», в котором провёл 13 лет и отыграл 10 сезонов за первую команду. В 2003 году в возрасте 30 лет перебрался в Англию, где выступал за три клуба Чемпионшипа, в основном за «Дерби Каунти».

Карьера

Клубная 
Родился в городе Сан-Себастьян автономного сообщества Страна Басков. В 1989 году начинал заниматься футболом в молодёжной академии клуба «Реал Сосьедад». Во взрослом футболе дебютировал в составе «Реал Сосьедад B», за который выступал со своим старшим братом Иманолем. К первому составу стал привлекаться Джоном Тошаком, дебютировал за клуб в день своего рождения, 8 ноября 1992 года, в матче Примеры против «Кадиса» выйдя на замену на 81 минуте вместо Осеану, но игроком основного состава стал только в сезоне 1994/95 отыграв два сезона за вторую команду в Сегунде B. Впоследствии отыграл провёл за «бело-голубых» 8 сезонов в Примере, приняв участие примерно в 300 матчей, на протяжении всей своей карьеры в клубе в основном выходил на замену.

После окончания сезона 2001/02 покинул клуб и подписал контракт с клубом «Реал Овьедо», который только что вылетел в Сегунду и находился в глубоком финансовом кризисе. Провёл в клубе один год, отыграв в 33 матчах и забив 4 гола, и не смог помочь клубу сохранить место в Сегунде.

Перед сезоном сезоном 2003/04 подписал контракт с клубом «Райо Вальекано», и снова клуб не смог удержаться в Сегунде. Всего за клуб провёл 30 матчей и забил 5 голов.

Летом 2004 года по приглашению тренера Джорджа Берли присоединяется к клубу «Дерби Каунти», выступавшему в Чемпионшипе. Дебютировал в составе 7 августа 2004 года в матче против «Лидс Юнайтед». Первый гол забил через неделю в победном матче против «Ипсвич Таун», который закончился со счётом 3:2. Иньиго очень быстро приспособился к жизни в Англии, помог клубу занять 4 место и был признан лучшим игроком в составе «Дерби», единственным разочарованием являлось то, что клуб не смог добиться повышения в стадии плей-офф. Сезон 2005/06 складывался для клуба менее удачно, под руководством Фила Брауна и позднее Терри Уэстли клуб смог занять только 20 место. Несмотря на положение клуба, Идьякес был лучшим в составе клуба и забил за сезон 11 голов. Всего за клуб провёл 88 матчей и забил 20 голов.

Первые пять матчей сезона 2006/07 провёл за «баранов» и был продан за 275 тысяч £ клубу «Саутгемптон», который тренировал уже известный ему по совместной работе Джордж Берли. Дебютировал в составе святых 9 сентября 2006 года в матче против «Ипсвич Таун». Первый гол забил в ворота «Лестер Сити» 14 октября 2006 года. В марте 2007 года отправлен в аренду до конца сезона в «КПР», но провёл за клуб всего пять матчей и забил один гол, в ворота «Лестер Сити», был возвращен обратно в «Саутгемптон» спустя месяц.

На протяжении всей карьеры за святых Иньиго преследовали травмы. Когда он был здоров, его игра уже не была столь хороша, как в прежние годы. Доиграв сезон 2007/08 за «Саутгемптон» под руководством Найджела Пирсона, покинул клуб.

Позднее пробовал свои силы на просмотре в «Борнмуте» и «Сан-Хосе Эртквейкс», но контракт ему не был предложен.

Международная 
Выступал за молодёжную сборную Испании на чемпионате Европы 1996 года, где «красная фурия» уступила в финале итальянцам. Также принимал участие в составе олимпийской сборной на Олимпийских играх 1996 года, проходивших в американском городе Атланта.

Провёл четыре матча в составе сборной Басконии и забил 2 гола.

Тренерская 
После завершения игровой карьеры тренировал клубы низших лиг Испании. В 2012 году стал помощником Джорджа Берли в кипрском «Аполлоне». В декабре 2013 года стал тренером академии «Лестера».

Достижения 
 Серебряный призёр Чемпионата Европы среди молодёжных команд: 1 (1996)

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Футболисты Испании
Игроки сборной Испании по футболу (до 21 года)
Футболисты на летних Олимпийских играх 1996 года
Игроки ФК «Реал Сосьедад B»
Игроки ФК «Реал Сосьедад»
Игроки ФК «Реал Овьедо»
Игроки ФК «Райо Вальекано»
Игроки ФК «Дерби Каунти»
Игроки ФК «Саутгемптон»
Игроки ФК «Куинз Парк Рейнджерс»
Футбольные тренеры Испании
Тренеры ФК «Культураль Леонеса»